Georg von Vincke – politico prussiano
 Gerald Lee Vincke – vescovo cattolico statunitense
 Heidenreich Vincke von Overberg – Gran Maestro dell'Ordine di Livonia
 Vera Vincke – ex cestista belga